Georges Bourgeois (1884-1921), Artiste de l'Opéra comique
 Georges Bourgeois (1913-1978), homme politique français ;
 Georges Bourgeois (1954-), poète canadien ;
 Georges Bourgeois dit Djo-Bourgeois (1898-1937), architecte-décorateur, illustrateur et ébéniste français.